Ženská čtyřhra China Open 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do deblové soutěže pekingského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl pár Latisha Chan a Martina Hingisová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal druhý nasazený pár 32letých Češek Andrea Sestini Hlaváčková a Barbora Strýcová, které ve finále zdolaly kanadsko-čínské turnajové trojky Gabrielu Dabrowskou a Sü I-fan. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a po triumfu na Connecticut Open 2018 získaly druhou společnou trofej. Hlaváčková, která China Open ovládla již s Pchengovou v roce 2014, vybojovala dvacátý sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Strýcovou to bylo dvacáté třetí takové turnajové vítězství. Pro rodačky z Plzně se jednalo o čtrnáctý společně odehraný turnaj a v jejich rámci o pátou finálovou účast.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (finále)
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Jekatěrina Makarovová (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2018